Traktat w Bukareszcie (1812) – traktat pokojowy kończący wojnę pomiędzy Imperium Rosyjskim a Imperium Osmańskim

 Traktat w Bukareszcie (1913) – traktat pokojowy kończący II wojnę bałkańską

 Traktat w Bukareszcie (1916) – traktat sojuszniczy pomiędzy Królestwem Rumunii a państwami Ententy, które zaakceptowały rumuńskie roszczenia terytorialne względem Austro-Węgier (Banat, Siedmiogród, Bukowina) w zamian za przystąpienie Rumunii do I wojny światowej przeciw Państwom Centralnym

 Traktat w Bukareszcie (1918) – traktat pokojowy pomiędzy Królestwem Rumunii a Państwami Centralnymi